Покоління:
 Покоління — сукупність родичів однакового ступеня спорідненості щодо спільного предка.
 Покоління — люди близького віку, що живуть в один період часу.
 Серія машин, приладів, що є черговим етапом удосконалення.

Див. також 
 Втрачене покоління
 Покоління Х

Посилання